Сайрус Смит или Сайрес Смит (; в некоторых англоязычных переводах и экранизациях Сайрус Хардинг, ) — один из главных персонажей романа Жюля Верна «Таинственный остров».

В мирной жизни учёный, в период Гражданской войны в США (в начале сюжета) — инженер железных дорог и офицер в армии северян. Обладает значительным бытовым и научно-технологическим багажом знаний, является прекрасным литературным примером инженера XIX века. Его практические знания по физике, химии, ботанике, навигации и во многих других областях позволяют невольным колонистам новоназванного острова Линкольна быстро создать процветающую мини-цивилизацию в изоляции от остального мира.

Литература 
 Жюль Верн. Таинственный остров. М. 1983.
 
 

Персонажи Жюля Верна
Персонажи научно-фантастических фильмов
Вымышленные мужчины
Вымышленные военные
Вымышленные инженеры
Персонажи робинзонад
Вымышленные бежавшие из плена
Вымышленные ветераны Гражданской войны в США